La Mafia (La piovra), série télévisée italienne  diffusée entre 1984 et 2001 ;
 La Mafia (Mafia), sixième épisode de la saison 6 de The Office diffusé en 2009.

Voir aussi